Mustavaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustivaara (kulle i Tornedalen), Lappland, 
 Mustavaara (kulle i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Mustavaara (kulle i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,87, long 25,75), 
 Mustavaara (kulle i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,57, long 25,87), 
 Mustavaara (kulle i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,87, long 29,40), 
 Mustavaara (kulle i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,75, long 29,12), 
 Mustavaara (kulle i Finland, Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar